Judy Tegart e Tony Roche hanno battuto in finale Robyn Ebbern e Bill Bowrey 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  John Newcombe (semifinali)
 Carole Graebner /  Marty Riessen (secondo turno)
 Judy Tegart /  Tony Roche (Campioni)
 Lesley Turner /  Owen Davidson (quarti di finale)

 Gail Sherriff /  Tom Okker (quarti di finale)
 Joan Gibson /  John Cottrill (semifinali)
 Robyn Ebbern /  Bill Bowrey (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1966